14-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 24 июня по 1 июля 1950 года в рамках Вызова Дегранджа-Коломбо 1950. Победу одержал швейцарский велогонщик Хуго Коблет.

Маршрут 
Гонка состояла из 9 этапов, общей протяженностью 1829 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1950 на FirstCycling

1950 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1950 году
Июнь 1950 года
Июль 1950 года